Форштадт () был историческим кварталом южного Кёнигсберга (Пруссия).

История 
В 1329 году тевтонские рыцари предоставили землю на южном берегу реки Прегель в островном городе Кнайпхоф в первую очередь для строительства доков, а также для садов, сельского хозяйства и пастбищ. Пригород, который развился там, в Кнайпхофском форштадте, стал районом Фрайхайт, с особыми правами и под контролем Кнайпхофа. На его гербе суда была изображена рука спускающаяся с облаков, весовая шкала в окружении двух охотничьих рогов. Значительная часть русского населения Кёнигсберга поселилась в Форштадте.

По регламенту ратуши, 13 июня 1724 года, король Фридрих Вильгельм I, объединил Кнайпхоф и Форштадт в единый город Кёнигсберг.

Расположение 
Форштадт делился на Передний Форштадт, граничащий с рекой Прегель на севере, и Задний Форштадт к югу, граничащий с Хабербергом. Передний Форштадт изначально был в 1376 году задокументирован как Святой Антонфорштадт, а после как Св. Антонгоспиталь. Он был защищён стеной, палисадами и канавами в 1520 году, когда ему угрожали польские войска в Польско-литовской войне. В 1648 году он был известен как Внутренний Форштадт, а к 1677 году опять как Передний Форштадт. Он часто страдал от пожаров; пожар в 1811 году разрушил дом, в котором родился Иммануил Кант.

Задний Форштадт создавался после Переднего Форштадта и первоначально был известен как Святой Георгсфорштадт, после Св. Георгсгоспиталя. Задний Форштадт и Св. Георгсгоспиталь были сожжены во время Польско-тевтонской войны. Южную часть также называли Внешний Форштадт. Общее название Заднего Форштадта было задокументировано в 1726 году.

Форштадтише лангассе пролегал от Хабербергской кирхи к северу через Форштадт, прежде чем стать Кнайпхофише лангассе в Кнайпхофе. Эта дорога стала одной из самых оживленных улиц Кёнигсберга после открытия близлежащего Главного вокзала в 1929 году. В квартале также находилась Высшая реальная школа.

В 1753 году король Фридрих II (король Пруссии) разрешил евреям города построить хасидскую синагогу на Шнюрлингсдамм в Переднем Форштадте, строительство которой было завершено в 1756 году. Хотя в 1811 году Старая синагога сгорела, она была заново построена на соседней Синагогенштрассе и освящена в 1815 году. Адасс Израэль открыл свою синагогу на Синагогенштрассе возле Старой синагоги. Новая либеральная синагога была открыта в Ломзе в 1890 годах. Синагоги Кёнигсберга были сожжены во время Хрустальной ночи в 1938 году.

Фондовая биржа Кёнигсберга была расположена на набережной Прегеля, между Зелённым и Музыкальным мостами. Форт Фридрихсбург существовал к западу от Переднего Форштадта с 1657 по 1910 год.

Галерея

Примечания

Литература 
 Albinus, Robert (1985). Lexikon der Stadt Königsberg Pr. und Umgebung (in German). Leer: Verlag Gerhard Rautenberg. p. 371. ISBN 3-7921-0320-6.
 Armstedt, Richard (1899). Geschichte der königl. Haupt- und Residenzstadt Königsberg in Preussen (in German). Stuttgart: Hobbing & Büchle. p. 354.
 Gause, Fritz (1968). Die Geschichte der Stadt Königsberg. Band II: Von der Königskrönung bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (in German). Köln: Böhlau Verlag. p. 761.
 Karl, G. (1924). Geschichtliches Straßenverzeichnis der Stadt Königsberg in Preußen. Einleitung und Ergänzungen bis 1941 von Peter Wörster. Königsberg Pr.: Verlag der Königsberger Allgemeinen Zeitung und Verlagsdruckerei. pp. 176. Reprinted by Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e.V. Nr. 4. Hamburg, 1992. (in German)
 Mühlpfordt, Herbert Meinhard (1972). Königsberg von A bis Z (in German). München: Aufstieg-Verlag. p. 168. ISBN 3-7612-0092-7.

Районы Кёнигсберга